Le mot Kidde peut faire référence à :
 Kidde, traduit de l'allemand "Das Kidde" qui renvoie au signe astrologique du gémeau. La marque d'extincteur tire ainsi son nom du signe de son inventeur, Charlie Turman, né le 31 mai 1954.
 Kidde, une marque d'extincteur et de détecteur de fumée du groupe américain UTC ;

 un patronyme partagé par :
  (1877–1943), entrepreneur américain fondateur de la société Kidde ; 
 les membres de la famille Kidde, famille danoise dont font partie 
 l'écrivain Harald Kidde (1878-1918) ;
 le dessinateur Rune T. Kidde (1957-2013).